Middlesex hace referencia a varios artículos:

Lugares en Inglaterra
Middlesex, condado de Inglaterra.
Middlesex Guildhall, edificio ubicado en la esquina suroeste de Parliament Square en Londres.

Lugares en Estados Unidos
Middlesex (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Nash, estado de Carolina del Norte.
Middlesex (Nueva Jersey), borough en el condado de Middlesex, estado de Nueva Jersey.
Middlesex (Nueva York), pueblo en el condado de Yates, estado de Nueva York.
Middlesex (Vermont), pueblo en el condado de Washington, estado de Vermont.
Municipio de Middlesex (condado de Butler, Pensilvania), municipio en el condado de Butler, estado de Pensilvania.
Municipio de Middlesex (condado de Cumberland, Pensilvania), municipio en el condado de Cumberland, estado de Pensilvania.
Universidad de Middlesex, Cambridge, Massachusetts.

Literatura 
Middlesex (novela), de Jeffrey Eugenides, ganadora del premio Pulitzer de 2002.